Johann Hepp ist der Name folgender Personen:

* Johann Hepp (um 1630–nach 1682), deutscher Instrumentenbauer, siehe Johann Epp 

 Johann Adam Philipp Hepp (1797–1867), deutscher Arzt, Botaniker und Politiker, MdL Bayern, siehe Philipp Hepp